Pez aguja puede referirse a:
peces de la familia Belonidae
peces de la subfamilia Syngnathinae 
peces de la familia Istiophoridae